Granma – jacht na którym w 1956 na Kubie wylądowali rewolucjoniści pod wodzą Castro 
 Granma – jedna z 14 prowincji Kuby
 Granma – kubański dziennik wydawany od 1965